Джергетал — многозначный термин.

 Джергетал — посёлок городского типа, административный центр района Лахш в Таджикистане.
 Джергетал — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.